1 dzielnica miasta w Niemczech:
 Brügge – dzielnica Lüdenscheid

1 gmina w Niemczech:
 Brügge – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Zobacz też 
 Brugge
 Brüggen